Gysling ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Gysling (* 1936), Schweizer Journalist und Publizist
 Etzel Gysling (* 1937), Schweizer Mediziner und Autor
 Fritz Gysling (1895–1984), Schweizer Sprachwissenschaftler
 Mirjam Gysling (* 1987), Schweizer Radrennfahrerin

Siehe auch:
 Gyßling
 Gyselinck
 Kisling
 Kiesling
 Vidkun Quisling (1887–1945), norwegischer Offizier und Politiker